Chale (Engeland)
 Chale (Zambia)
 Chalé (Brazilië)